

Divers 
 XYZ est une revue québécoise qui publie des nouvelles littéraires ;
 XYZ est une émission télévisée satirique kényane ;
 XYZ est un film pornographique réalisé en 2000 ;
 L'affaire XYZ est un scandale franco-américain de la fin du  ;
 CIE XYZ, parfois appelé simplement XYZ, est un espace de couleurs ;

 Vela (XYZ) est un rémanent de supernova de la constellation des Voiles ;
 La Compagnie X Y Z est une compagnie de théâtre située à Chambéry (Savoie, France) ;
 XYZ est le nom du cocktail-signature de Nicky Larson ;
 XYZ est le nom de la revue trimestrielle de l'Association Française de Topographie ;
 XYZ est le nom d'artiste de Séverine Tieleman et Michaël Del Bianco Créateurs de coiffures ;
 XYZ est une pièce de théâtre de Klabund ;
 .xyz est un domaine de premier niveau.
 L'extension de fichier .xyz est utilisée pour un format de fichier contenant des informations de géométrie moléculaire.
 Ce sigle est aussi utilisé sur les portes des toilettes publiques des hommes dans les pays anglo-saxons. XYZ signifiant, eXaminate Your Zipper, (vérifiez votre braguette, sous-entendu, vérifiez si votre braguette est bien refermée).

Musique

 XYZ est un groupe de hard-rock
 X.Y.Z.→A est un groupe de heavy metal japonais, connu hors du Japon sous le nom Asian Typhoon.

Maison d'édition
 Éditions XYZ

Homonymie de titre